Kyle är både ett förnamn och ett efternamn samt en svensk adelsätt: Kyle.
Den 31 december 2013 var 12 personer med Kyle som efternamn bosatta i Sverige. Samtidigt hade 2 kvinnor och 135 män Kyle som förnamn. Av dessa hade de båda kvinnorna och 83 män Kyle som första förnamn, i statistiken betecknat som tilltalsnamn.

Personer med Kyle som efternamn
 Carin Kyle (död 1623), svensk hovfunktionär
 Chris Kyle (1974–2013), amerikansk prickskytt
 Gunhild Kyle (1921–2016), svensk kvinnohistoriker
 James H. Kyle (1854–1901), amerikansk politiker, populist, senator för South Dakota
 Jeremy Kyle (född 1965), brittisk radiopratare och programledare
 Johan Kyle  (död 1542), svensk lagman
 Kaylyn Kyle (född 1988), kanadensisk fotbollsspelare
 Påvel Kyle (död mellan 1513 och 1528), svenskt riksråd, lagman och häradshövding
 Sissela Kyle (född 1957), svensk skådespelare

Personer med Kyle som förnamn (urval)
Kyle Chandler, amerikansk skådespelare
Kyle Gass, amerikansk musiker
Kyle MacLachlan, amerikansk skådespelare
Kyle Massey, amerikansk skådespelare

Fiktiva personer med Kyle som förnamn eller efternamn
Kyle Broflovski, rollfigur i South Park
Kyle Katarn, figur i Star Wars-spel
Kyle Reese, rollfigur i Terminator-serien
 Selina Kyle, Catwoman's alter ego

Källor 

Förnamnsförgreningssidor
Mansnamn
Svenska efternamn